Balaton – jezioro na Węgrzech
 Balaton – miejscowość na Węgrzech, w komitacie Heves
 Balaton – jezioro i ośrodek rekreacyjny w Sosnowcu
 Balaton – park z akwenem w Bydgoszczy
 Balaton – jezioro i ośrodek rekreacyjny w Wodzisławiu Śląskim
 Balaton – sztuczny zalew w Trzebini
 Balaton – miasto w USA, w stanie Minnesota, w hrabstwie Lyon
 Park Nad Balatonem w Warszawie

Zobacz też 
 (2242) Balaton – planetoida
 Balatonboglár – miejscowość na Węgrzech
 Balatonfüred – miejscowość na Węgrzech
 Balatonlelle – miejscowość na Węgrzech
 Balatonföldvár – miejscowość na Węgrzech
 SMS Balaton – austro-węgierski niszczyciel